International Student Identity Card
 International Standard Industrial Classification
 IP Stack Integrity Checker
 International Space Innovation Centre, Harwell
 International symposium on intercalation compounds